Bisaltes (altgriechisch ) ist:

 Bisaltes (Fluss), antiker Name eines Flusses
 Bisaltes (Sohn des Apollophanes) (5. Jh. v. Chr.), Sohn des Apollophanes aus Abydos
 Bisaltes (Sohn des Helios), in der griechischen Mythologie eponymer Heros von Bisaltia
 Bisaltes (Vater der Theophano), in der griechischen Mythologie Vater der Theophano